

Impasse 
 Impasse : voie sans issue.
 Impasse : technique de jeu dans les jeux de levées.

Voir aussi 
Cinéma
 Impasse, film français réalisé par Pierre Dard en 1946.
 L'Impasse (), film de Brian De Palma sorti en 1993.
 Impasse, film québécois réalisé par Joël Gauthier en 2009.
 Impasse des Deux-Anges, film français réalisé par Maurice Tourneur en 1948.

Télévision
 L'Impasse, épisode de 1968 de la série télévisée Star Trek.
 Impasse, épisode de la série télévisée Angel.
 Impasse de , adaptation à la télévision québécoise de  de Prosper Mérimée, diffusée en 1961 dans Histoires extraordinaires à Radio-Canada.

Divers
 Impasse thérapeutique : situation médicale.